1958 Голяма награда на Аржентина е 6-о за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 19 януари 1958 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина